Identitatea lui Bourne (în ) se poate referi la:

Identitatea lui Bourne (roman), un roman din 1980 al lui Robert Ludlum
Identitatea lui Bourne (film din 1988), un film de televiziune care a adaptat romanul, cu Richard Chamberlain și Jaclyn Smith
Identitatea lui Bourne (film din 2002), un film care a adaptat romanul, cu Matt Damon

Vezi și
"The Born Identity", un episod al filmului serial Ugly Betty